The Nutty Professor kan henvise til:

 The Nutty Professor (film fra 1963)
 The Nutty Professor (film fra 1996)
 The Nutty Professor, animationsfilm fra 2008